Turniej Schwarzwaldzki (niem. Schwarzwälder Springertournee) – zawody w skokach narciarskich, rozgrywane w latach 1971–2003 w niemieckim Schwarzwaldzie, na skoczniach w Schönwald im Schwarzwald i Hinterzarten (a od 1978 r. w Titisee-Neustadt). Konkursy przeprowadzane na skoczniach Adlerschanze oraz Hochfirstschanze były jednocześnie zaliczane do klasyfikacji generalnych Pucharu Europy (od 1981 r. do 1993 r.) oraz Pucharu Kontynentalnego (od 1994 r. do 2003 r.).

Medaliści

Najwięcej razy na podium

Indywidualnie

Drużynowo

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Zawody w skokach narciarskich